Катрин Самба-Панза (, род. 25 июня 1954, Форт-Лами, Чад (французская колония)) — центральноафриканский политический деятель, мэр Банги. С 20 января 2014 года по 30 марта 2016 — временный президент Центральноафриканской Республики.

Биография 
Катрин Самба-Панза родилась 25 июня 1954 года в Форт-Лами, в семье камерунца и центральноафриканки. Стала корпоративным юристом и занималась бизнесом.

Политическая карьера 
Стала мэром Банги в 2013 году, при поддержке всех сторон конфликта.

20 января 2014 года Катрин Самба-Панза была избрана временным президентом Центральноафриканской республики. Голосование состоялось в Национальном переходном совете, парламенте ЦАР, состоящем из 135 депутатов. Выборы прошли в два тура. На сессии переходного совета рассматривалось восемь кандидатов на пост главы государства. Во втором Самба-Панза набрала 75 голосов против 53, отданных за Дезире Колингбу — сына бывшего президента ЦАР Андре Колингбы. Третьим стал Сильвен Патассе, тоже сын бывшего президента.
Её избрание уже приветствовали лидеры христианских отрядов ополчения Антибалака.

После избрания на пост президента, Катрин Самба-Панза сказала:

Таким образом, Самба-Панза стала первой женщиной — главой государства в истории ЦАР, и третьей женщиной во главе африканского государства после президентов Либерии Эллен Джонсон-Серлиф и Малави Джойс Банды. На посту она должна навести порядок в стране и подготовить проведение выборов, которые должны пройти в конце 2014 — начале 2015 года.

1 апреля 2014 года Катрин Самба-Панза совершила официальный визит во Францию. На встрече президент Франции Франсуа Олланд заявил, что миротворческий контингент Евросоюза в тысячу человек готов к отправке в ЦАР (там уже находятся около 2 тысячи военнослужащих Франции и 6 тысяч военнослужащих стран-членов Африканского Союза). Самба-Панза в ответ подтвердила, что её стране нужна безотлагательная помощь:

Правительство Самба-Панза не смогло, однако, достичь внутриполитической стабильности. Помимо продолжающегося насилия были предприняты попытки дискредитации и смещения временной администрации. В конце 2015 года, в преддверии президентских выборов, отряды Анти-балака осуществили нападения на Президентский дворец и столичную радиостанцию. Вероятно, за нападениями стоял Бозизе, пытавшийся зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах, что ему не удалось.

Администрацию Самба-Панзы критиковали за неспособность организовать президентские выборы в срок. Первоначально они были намечены на февраль 2015 года, однако в итоге первый тур состоялся только 30 декабря 2015.

Примечания

Ссылки 
 Катрин Самба Панза: «Я обязана работать на результат». Интервью

Персоналии по алфавиту
Женщины-президенты
Президенты Центральноафриканской Республики
Политики XXI века